Andrés García kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Andrés García, Paraíso, Tabasco, 
 Andrés García, Macuspana, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar